Sunshine Records (Verenigde Staten), een jazz- en blues-platenlabel uit de jaren twintig
 Sunshine Records (Australië), een popmuziek-platenlabel uit de jaren zestig